Гео́ргий Анато́льевич Ко́втун () — украинский артист балета, балетмейстер, хореограф. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988), Народный артист Республики Татарстан (2010).

Биография 
Родился 19 февраля 1950 года в Одессе.

С 1958 работал цирковым акробатом. Окончил Одесскую хореографическую школу, Воронежское хореографическое училище. В 1985 окончил Ленинградскую консерваторию как хореограф-постановщик; ученик Н. Н. Боярчикова.

В 1981—1989 — художественный руководитель и главный балетмейстер государственного чукотско-эскимосского ансамбля песни и танца «Эргырон».

Возглавлял труппы:
 Одесского театра хореографических миниатюр
 Бурятского театра оперы и балета
 Московского еврейского театра (1986—1987, главный режиссёр)
 Киевского театра оперы и балета для детей и юношества (1987—1994, главный балетмейстер; поставил более 30 балетов)
 Омского музыкального театра (1996—1998, главный балетмейстер).

С 1994 работал балетмейстером Санкт-Петербургского Государственного Академического театра оперы и балета им. Мусоргского.

С 2000 преподаёт в Санкт-Петербургской консерватории «Искусство хореографа».

Работает как хореограф в фигурном катании с учениками А. Н. Мишина.

Семья 
Мать — умерла в 2014 году.

Жена и младшая дочь живут в Америке. Старшая дочь с семьёй живёт в Киеве.

Постановки 
Хореограф, постановщик, режиссёр более 300 оперных и балетных спектаклей, хореографических миниатюр, мюзиклов, оперетт.

Государственный чукотско-эскимосский ансамбль песни и танца «Эргырон» 
 «Мячи и ярары», концертный номер (1982) — хореограф
 «Сказка о Добре и Зле», балет (премьера 29 ноября 1983) — либретто; балетмейстер-постановщик
 «Легенда о вороне», балет (премьера 29 ноября 1983)

Михайловский театр (Санкт-Петербургский академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского) 
 «Петербургские сновидения», балет Н. А. Мартынова
 «Корабль дураков» Т. Твининг
 «Демон» А. Костин
 «Половецкие пляски», балетный фрагмент в опере «Князь Игорь» А. П. Бородина
 «Концерт для старости» на музыку Ж. Бизе
 Верди
 Бетховен
 «Вальпургиева ночь», балетный фрагмент в опере «Фауст» Ш. Гуно
 «Спартак», балет А. Хачатуряна — либретто, балетмейстер-постановщик (премьера 29 апреля 2008)

Казанский театр оперы и балета им. Джалиля 
 «Спартак», балет А. Хачатуряна — либретто, балетмейстер-постановщик (премьера 2 октября 2008)
 «Пер Гюнт», балет на музыку Э. Грига — либретто, балетмейстер-постановщик
 «Сказание о Йусуфе», балет Л. Любовского — балетмейстер-постановщик (премьера в мае 2010) (спектакль был отмечен Государственной премией России)
 Автор хореографических фрагментов в спектаклях «Аида» (постановка А.Степанюка 2000 года), «Летучий голландец», «Крик кукушки»
 «Кармен», опера Ж. Бизе — режиссёр (премьера 30 января 2011)
 «Золотая Орда», балет Р. Ахияровой (премьера 22 сентября 2013)

Одесский театр оперы и балета 
 «Вий», опера-балет, 2014 (композитор В. Губаренко)
 «Кармен», опера, 2015 (композитор Ж. Бизе)

Одесский театр музыкальной комедии 
 «Силиконовая дура. NET» (22—23 ноября 2009), мюзикл, композитор А. Пантыкин
 " Ромео и Джульетта " (2002 год) , Рок-опера, композитор Лапейко Е. А.
 «Кентервильское приведение», мюзикл

Одесский русский драматический театр 
 Труффальдино, или слуга двух господ, музыкальная комедия, 2014
 «Love story», драма, 2013
 «Степан Разин», музыкальная драма, 2006, композитор Лапейко Е. А.

 «Вий» (2005 год), мюзикл, композитор Лапейко Е. А.
 «Пеппи», мюзикл, 2004, композитор Лапейко Е. А.

Азербайджанский театр оперы и балета 
 «Ромео и Джульетта», исп. Медина Алиева, Элтон Бирко
 «Арлекинада», исп. Евгения Костылева, Заур Фатуллаев (1997 год)
 «Дон Кихот», Кара Караев, исп. Римма Искендерова, Гюльагаси Мирзоев (2000 год)

Награды и признание 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988)
 Народный артист Республики Татарстан (2010).
 Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (2015).

Примечания

Ссылки 
 Фотография и биография на сайте Санкт-Петербургской консерватории 

Выпускники Воронежского хореографического училища
Выпускники балетмейстерского отделения Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели балетмейстерского отделения Санкт-Петербургской консерватории
Хореографы в фигурном катании